Крохмалюк Анатолій Васильович (* 1959) — український радянський легкоатлет, бігун на середні та довгі дистанції.
 Крохмалюк Роман Андрійович (1906—1990) — український журналіст, військовий і громадський діяч.
 Крохмалюк Юрій Андрійович (1904—1994) — український письменник, журналіст, видавець, військовий історик. 
Українські прізвища